

Filmes 
Psycho — filme de Alfred Hitchcock
Psycho II — de 1983
Psycho III — de 1986
Psycho IV: The Beginning — de 1990
Psycho (1998) — refilmagem do filme de 1960 dirigida por Gus Van Sant

Música 
"Psycho" (canção de Puddle of Mudd) — de 2007
"Psycho" (canção de Muse) — de 2015
"Psycho" (canção de Post Malone) — de 2018

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música